The Devil Wears Nada, téléfilm américain réalisé par Jim Wynorski, sorti en 2009.
 The Devil Wears Nada,  de la saison 21 de la série télévisée d'animation Les Simpson, sorti en .

Voir aussi